Ива́н О́зеров:
 Озеров, Иван Никитич (1919—1962) — Герой Советского Союза.
 Озеров, Иван Петрович (1806—1880) — русский дипломат, посланник в Португалии и Баварии.
 Озеров, Иван Христофорович (1869—1942) — русский финансист.